Jongok Meluem (Bandar)
 Jongok Meluem (Kebayakan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing